Партия Народного движения (, ПМП) — политическая партия в Румынии. Она была создана в качестве организации в марте 2013 года сторонниками тогдашнего президента Траяна Бэсеску, после его разрыва с руководством Демократической либеральной партией она была преобразована в политическую партию в июле 2013 года и зарегистрирована 29 января 2014 года.

ПМП идентифицирует себя как Христианско-демократическая и либеральная. Новым председателем партии в июне 2014 года была избрана бывший министр регионального развития и туризма и соратник Бэсеску Елена Удря. Другие известные члены — бывший министр культуры Теодор Палеологу, бывший министр иностранных дел Теодор Баконски, бывший министр образования Даниэль Фунейру, член Европейского парламента (MEP) Кристиан Преда, депутат Европарламента Елена Бэсеску. и бывший министр иностранных дел и глава президентской администрации Кристиан Диаконеску.

В 2014 году на выборах в Европейский парламент партия набрала 6,2 % голосов и два из 32 мест от Румынии. Её представители Муресан Зигфрид и Кристиан Преда присоединились к Христианско-демократической группе Европейской Народной партии, хотя Преда был исключен из партии 12 сентября 2014 года. Партия стала полноправным членом Европейской Народной партии.

В 2014 году на президентских выборах, Партия народного движения выдвинула Елену Удря. Она была также поддержана Христианско-Демократической Национальной крестьянской партией (PNȚCD). С 5,2 % голосов избирателей Елена Удря заняла четвёртое место и не вышла во второй тур. Партия обратилась к своим избирателям с просьбой поддержать Клауса Йоханниса из (НЛП) во втором туре выборов президента.

12 июля 2016 года Траян Бэсеску заявил, что Национальный Союз за Прогресс Румынии объединится с ПМП 20 июля 2016 года.

Известные члены 
 Кодряну, Константин — румынский депутат, кандидат в мэры Кишинёва.

Примечания

Ссылки 
 

Политические партии, основанные в 2013 году
Политические партии Румынии